Краснооктябрьская:

Населенный пункт 
 Краснооктябрьская — станица в Тихорецком районе Краснодарского края.

Улица 
 Краснооктябрьская — улицы
 Краснооктябрьская — улица в Харькове.

См. также 
 Краснооктябрьский
 Краснооктябрьское
 Красный Октябрь